Iago ab Idwal Foel, rei de Gynedd 950-979
 Iago ab Idwal ap Meurig, rei de Powys 1033-1039